Седо́ва Заи́мка — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области России, входит в состав Кубовинского сельского совета.

Географическое положение 
Посёлок расположен на правом берегу реки Оби, в 43 км от города Новосибирска. Протяженность береговой линии — около 2 км, с востока окружен лесами Новосибирской лесной дачи.

Посёлок можно условно разделить на несколько зон: южная — «Красная горка», восточная — зона базы отдыха, центральная — зона «Коровьего пляжа» и кладбища, северная — пойма, новая пойма и северная пойма.

Отличительной особенностью являются выходы скальных пород у южной окраины посёлка и в небольшом отдалении от северной окраины, в районе мыса Большой камень.

Население

История 
Основан в 1886 году. Вокруг поселка археологами в течение 1960—1980-х годов обнаружено 14 городищ и захоронений, относящихся к периоду от второго тысячелетия до нашей эры до XIV в. (городище Большой камень).

Плотность памятников на небольшом отрезке террасы (700 м) обусловлена удобством этих мест для жизни. Наибольшая высота, с одной стороны, сочетается с удобными спусками к воде — с другой.

Особый интерес представляет поселение около средневекового городища Большой Камень. Западины жилищ расположены за оборонительной системой и вытянуты вдоль неё цепочкой. Напротив этого поселения существует один из въездов в городище. В 1979 году были оформлены охранные обязательства Новосибирской области, однако надлежащего ухода и охраны не обеспечено.

Первые поселенцы (вероятно из Колывани или Скалы) освоили южную часть, селились в районе Красной горки. Основание заимки связывают с именем Седова, предполагаемая могила которого находится на кладбище в центральной части посёлка. Основными занятиями первых поселенцев было рыболовство, курение (добыча) смолы и дёгтя.

Седова Заимка могла оказаться местом строительства железнодорожного моста через реку Обь, однако мост был построен существенно южнее и стал фактором развития города Новосибирска.

В июле 1920 года посёлок оказался в эпицентре так называемого «колыванского мятежа» (крестьянского монархического восстания) против советской власти и коммунистов.

В 1960-е годы в посёлке стали появляться первые дачные участки, наиболее активное дачное строительство осуществлялось в конце 1970—1980-х годах.

На территории посёлка сформировалось дачное общество сотрудников Сибирского научно-исследовательского института авиации им. С. А. Чаплыгина, была построена база отдыха СибНИА.

Достопримечательности 
 городище Большой Камень в районе одноименного мыса (XIII—XIV в. н. э.). Городище укреплено мощной системой из двух рвов и валов. Ширина валов достигает 5 м, высота — 4м, ширина рвов — до 7 м. Вход охранялся двумя бастионами. Интересно отметить, что более половины площади приходилось на оборонительную систему, которая охраняла несколько жилищ. Впервые сведения о городище были получены в 1959 году, в 1963 г. городище было обследовано экспедицией во главе с Т.Н. Троицкой, в 1966 г. начались систематические раскопки;
 Коровий пляж;
 остров Маруськин;
 остров Заячий;
 Красная горка;
 устье реки Шатуниха.
Рядом с Седовой Заимкой были обнаружены и другие археологические памятники. С 1973 г. раскопки велись под руководством В.Д. Романцовой, в 1979 г. А.П. Бородовским (в 1995 г. он вновь обследовал объекты в Седовой Заимке по программе инвентаризации памятников археологии Новосибирской области).

Выдающиеся люди Седовой Заимки 
В Седовой Заимке проживали: выдающийся борец классического (греко-римского) стиля, трехкратный олимпийский чемпион Карелин, Александр Александрович.

Соловьёв, Олег Викторович — участник первого чемпионата мира. С чемпионата привёз две золотые и три серебряные медали. После окончания карьеры спортсмена работал тренером сборной команды Советского Союза по скоростным видам подводного плавания. А позже выехал в США, где работал со сборной США по подводному плаванию. Воспитал трёх чемпионов США.

Экономика 
Седова Заимка не может похвастаться мощным экономическим потенциалом. Однако здесь расположена популярная база отдыха новосибирцев под одноименным названием. Также в летне-дачный период работает магазин.

Транспорт 
В период навигации ежегодно открыт пассажирский рейс «Новосибирск» — «Седова Заимка». В период СССР в 1980—1990-е годы до Седовой Заимки ежедневно осуществлялось до 6 рейсов. До Седовой Заимки можно добраться круглогодично по автодороге. В дачный период работает маршрутное такси (Площадь Калинина — Бибиха — Тайга — Седова Заимка, до 3 рейсов в день).

Примечания 

Населённые пункты Новосибирского района
Заимки